Joyriding, een misdaad waarbij de overtreder voor het plezier in een gestolen motorvoertuig rijdt

Film en televisie
 Joy Ride (1935), een Britse film uit 1935
 Joyride (1977), een film uit 1977 met Desi Arnaz, Jr., Robert Carradine and Melanie Griffith
 Joyride (1996), een film uit 1996 met Benicio del Toro, Tobey Maguire en Adam West
 Joy Ride (2000), een Zwitserse film uit 2000
 Joy Ride (2001), een Amerikaanse film uit 2001
 Joy Ride: Dead Ahead, het vervolg op deze film
 Joyride (2005), een Nederlandse film uit 2005
 Joyride (televisieserie), een televisieserie
 "Joy Ride" (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.

Muziek
 Joyride (Stanley Turrentine), een album van Stanley Turrentine
 Joyride (Roxette), een album van Roxette
 Joyride (single), een single van dat album
 Joyride (Oleander), een album van Oleander
 Joy Ride (Bryan Duncan), een album van Bryan Duncan

Overig
 Joy Ride (videospel)